Па́вел Серге́евич Краснощёков (6 мая 1935 года, Калач, Воронежская область — 26 февраля 2016, Москва) — советский и российский учёный, , специалист в области механики, прикладной математики и автоматизации проектирования.

Биография 
Родился в городе Калач Воронежской области.

В 1958 году окончил механико-математический факультет МГУ.

Кандидат физико-математических наук (1964). Тема кандидатской диссертации: «Колебания тел с вязкой жидкостью при больших числах Рейнольдса» (научный руководитель Горимир Чёрный).

Доктор физико-математических наук (1974). Тема докторской диссертации «Специальные модели исследования операций».

В 1978 получил учёное звание профессора.

26 декабря 1984 года избран членом-корреспондентом АН СССР в отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации по специальности «Автоматизированные системы».

11 июня 1992 года избран академиком РАН.

Заведующий кафедрой исследования операций факультета ВМК МГУ.
С 1989 по 2003 гг. был заместителем директора по науке Вычислительного центра РАН. Академик Российской академии наук.

Под его научным руководством подготовлено более 10 докторов и более 25 кандидатов наук.

Область научных интересов 
Информатика и автоматизация, исследование операций, математическое моделирование социальных процессов, динамика жидкости и газа.

Научная деятельность и основные научные труды 
Разработал основы теории автоматизированного проектирования сложных технических систем, построил и исследовал математические модели крупномасштабных конфликтов, предложил методологию изучения простейших форм коллективного поведения.

Библиография

Книги 
 
 
 
 Васин А. А., Краснощёков П. С., Морозов В. В. Исследование операций — М.: Академия, 2008, 464 с.
 Краснощёков П. С., Морозов В. В., Попов Н. М. Оптимизация в автоматизированном проектировании. Москва: МАКС Пресс, 2008, 323 с. ISBN 978-5-317-02318-8

Статьи 
 Краснощёков П.С., Флёров Ю.А.  Иерархия задач проектирования. // В сб. Задачи и методы автоматизированного проектирования в авиастроении. М: ВЦ АН СССР. 1991. С. 3-23.
 Краснощёков П.С., Флёров Ю.А. Методология создания систем автоматизированного проектирования сложных технических объектов // Системный анализ в науке и технике. М.: Наука, 1992.
 Краснощёков П.С., Фёдоров В.В., Флёров Ю.А. Информационные технологии и автоматизация проектирования сложных технических объектов // Информационные технологии и вычислительные системы. 1995. № 1. 8 с.
 Краснощёков П.С., Савин Г.И., Флёров Ю.А. Современное состояние и тенденции развития информационных технологий в России. Министерство науки и технической политики. М., 1996. 8 п.л.
 Краснощёков П.С., Савин Г.И., Фёдоров В.В., Флёров Ю.А. Автоматизация проектирования сложных объектов машиностроения // Автоматизация проектирования. 1996. № 1. 8 с.
 Краснощёков П.С., Фёдоров В.В., Флёров Ю.А. Элементы математической теории принятия проектных решений // Автоматизация проектирования. 1996. № 2. 12 с.
 Краснощёков П.С. Фёдоров В.В., Флёров Ю.А. Развитие математической теории принятия проектных решений // Автоматизация проектирования, 1999. №3(12). 11 с.
 
 Краснощёков П.С., Вышинский Л.Л., Флёров Ю.А. Автоматизация проектирования информационных систем. // В сб. «Автоматизация проектирования финансовых информационных систем». М: ВЦ РАН, 2004 г. С. 3-7.

Награды и звания 
Лауреат премии Совета Министров СССР (1981).

Любимые изречения 
В произведениях П. С. Краснощёкова, в том числе живых научно-публицистических откликах на происходящее в мире, как, например, статья «О чём умолчал Билл Гейтс» (1998), нередко встречаются и цитаты известных учёных и мыслителей прошлых эпох. Приведём некоторые из них со ссылками на те источники, которые давал сам Павел Сергеевич.

«большая часть людей не любит думать, и, может быть, это и к лучшему, ибо ими руководит инстинкт … Но инстинкт — это рутина, и если бы его не оплодотворяла мысль, то он и в человеке не прогрессировал бы больше, чем в пчеле или в муравье. Необходимо, следовательно, чтобы кто-нибудь думал за тех, кто не любит думать».
Анри Пуанкаре

«… всё наше достоинство состоит в мысли. В этом отношении мы должны возвышать себя, а не в отношении к пространству и времени, которые мы не сумели бы наполнить. Постараемся же научиться хорошо мыслить: вот принцип нравственности»
Блез Паскаль

Примечания

Ссылки 
 ВМК МГУ | Краснощёков Павел Сергеевич
 [www.famous-scientists.ru/802/ Учёные России]
 
 50 лет ВЦ РАН: история, люди, достижения. М.: ВЦ РАН, 2005. 320 с. ISBN 5-201-09837-1
 Фотопортрет П.С. Краснощёкова в галерее выдающихся учёных МГУ "Портрет интеллекта", созданной в 2005 г. к 250-летию университета (фото Сергея Новикова).
 Памяти академика Павла Сергеевича Краснощёкова (06.05.1935–26.02.2016) / М. К. Керимов, Ю. А. Флёров // ЖВМиМФ, 57:2 (2017),  373–376

 Списки трудов
 
 Список трудов в РИНЦ.

Литература 
 Факультет Вычислительной математики и кибернетики: История и современность: Биографический справочник / Автор-составитель Е. А. Григорьев — М., Изд-во Московского университета, 2010. — 616 с. ISBN 978-5-211-05838-5
 Профессора Московского университета. 1755—2004. Биографический словарь. В 2-х томах / авторы-составители А. Г. Рябухин, Г. В. Брянцева — М., Изд-во Московского университета, 2005
 Факультет Вычислительной математики и кибернетики: биографический справочник / автор-составитель Е. А. Григорьев — М., Изд-во Московского университета, 2005
 Энциклопедия Московского университета: Научно-исследовательский вычислительный центр / под общей редакцией А. В. Тихонравова — М., МАКС Пресс, 2005
 Учёные Московского университета — действительные члены и члены-корреспонденты РАН (1755—2004). Биографический словарь / автор-составитель Ю. М. Канцур — М., Изд-во Московского университета, 2004

Сотрудники ВЦ АН СССР
Сотрудники ВЦ РАН
Преподаватели факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ